Михаил Алисов:
 Алисов, Михаил Александрович (1859—1933) — русский и советский художник-пейзажист.
 Алисов, Михаил Иванович (1830—1898) — русский изобретатель в области полиграфии, создатель наборно-пишущей машины и гектографа.